El nombre de Felipe Teixidor puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 José Felipe Teixidor y Latorre (¿1775?–1836), compositor y maestro de capilla español.
 Felipe Teixidor Benach (1895-1980), bibliógrafo, editor, escritor, historiador, traductor y académico español nacionalizado mexicano.